Con finura puede referirse a:

Finura, una medida de la pureza de los metales preciosos.
Módulo de finura, una medida del grosor de un agregado.
Relación de finura, en ingeniería aeroespacial, la relación entre longitud y anchura de un cuerpo aerodinámico.